Роберт (Роб) Бан (, , Роттердам) — нидерландский футбольный тренер и функционер.

Карьера 
Начинал свою карьеру в молодежной команде роттердамской «Спарты». В 22 года Бан решил завершить карьеру футболиста и сосредоточиться на тренерской работе. В первые годы он работал с детскими командами. В 1972 году начинающий специалист самостоятельно возглавил ВВВ-Венло и за несколько лет довел его до Эредивизи. С 1978 по 1983 годы Роб Бан помогал Яну Зварткрёйсу и Кесу Рейверсу в сборной Нидерландов, а в 1981 году — временно исполнял обязанности главного тренера. В дальнейшем работал с другими нидерландскими командами. С 1995 по 1998 году ассистировал Дику Адвокату в ПСВ.

Долгое время занимался руководящей работой. С 2007 по 2008 год Бан трудился в Футбольной федерации Австралии. За это время он успел занимать пост наставника молодёжной сборной страны, исполнять обязанности главного тренера австралийцев в товарищеском матче с Нигерией и занимать должность технического директора. На этой должности Бана сменил его соотечественник Хан Бергер. До 2014 года специалист был техническим директором в Всеиндийской футбольной федерации.

Достижения

Тренера 
 Победитель Первого дивизиона Нидерландов (2): 1985/86, 1991/92.

Ассистента 
  Чемпион Нидерландов (1): 1996/97.
  Обладатель Кубка Нидерландов (1): 1995/96.
  Обладатель Суперкубка Нидерландов (2): 1996, 1997.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Sports.ru
 Профиль на сайте Transfermarkt

Футболисты Нидерландов
Футбольные тренеры Нидерландов
Тренеры ФК ВВВ-Венло
Тренеры ФК АДО Ден Хааг
Тренеры ФК «Рода»
Тренеры ФК «Спарта» Роттердам
Тренеры ФК «Камбюр»
Тренеры ФК «Твенте»
Тренеры ФК «Эксельсиор» Роттердам
Тренеры сборной Нидерландов по футболу
Тренеры сборной Австралии по футболу